Napěťový sledovač je velmi jednoduchý elektrický obvod, tvořený operačním zesilovačem. Jeho záporná zpětná vazba přímo připojena na výstup, takže "to co se zesílí, je okamžitě znovu zeslabeno", takže je jeho napěťový přenos  je roven 1.

Zesilovač tedy nic nezesiluje ani neutlumí. Slouží pouze jako impedanční převodník (prvek, který má velký vstupní odpor a tedy nezatěžuje předchozí obvod a naopak má nízký výstupní odpor). Je schopen dodávat poměrně velký výstupní výkon (mW).

Související články 
 Operační zesilovač
 Zapojení s operačním zesilovačem

Elektronika
Elektronické obvody